Kojmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kojmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Kojmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Kojmyrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kojmyrtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn